Димитриа́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Димитриадис, Анастасиос (род. 1997) — греческий футболист.
 Димитриадис, Васос — кипрский футболист.
 Димитриадис, Василис (род. 1966) — греческий футболист.
 Димитриадис, Вассилис (род. 1978) — греческий горнолыжник.
 Димитриадис, Георгиос (1880—1941) — греческий скульптор.
 Димитриадис, Иоаннис (в монашестве Хризостом; 1944—2018) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Симийский, ипертим и экзарх Южного Эгейского моря.
 Димитриадис, Константинос (1881—1943) — греческий скульптор.
 Димитриадис, Панайотис (род. 1986) — шведский и греческий футболист.

См. также 
 Димитриади